Morchella vaporaria est une espèce de champignons comestibles, du genre Morchella de la famille des Morchellaceae dans l'ordre des Pezizales.

Taxonomie

Nom binomial
Morchella vaporaria

Synonymes

Description du Sporophore
Hyménophore

Alvéoles

Stipe

Odeur

Comestibilité
Excellent comestible

Notes et références

Liens externes 

Espèce de champignons (nom scientifique)
vaporaria